

Persone 
 Bruce Surtees (1937-2012) – direttore della fotografia statunitense
 Henry Surtees (1991-2009) – pilota automobilistico inglese
 John Surtees (1934-2017) – pilota motociclistico e pilota automobilistico britannico
 Robert Surtees (1906-1985) – fotografo e direttore della fotografia statunitense

Sport 
 Surtees – scuderia automobilistica, fondata dall'ex-campione del mondo di Formula 1, il britannico John Surtees